Телицино — название нескольких населённых пунктов:
 Телицино — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Телицино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Телицино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Телицино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Телицино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Телицино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.